Larisa Neiland e Nataša Zvereva hanno battuto in finale Gigi Fernández e Jana Novotná 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Jana Novotná (finale)
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Arantxa Sánchez Vicario /  Helena Suková (semifinali)
 Mary Joe Fernández /  Zina Garrison (semifinali)
 Kathy Jordan /  Lori McNeil (quarti di finale)
 Nicole Bradtke /  Liz Smylie (terzo turno)
 Gretchen Magers /  Robin White (quarti di finale)
 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (semifinali)

 Elise Burgin /  Patty Fendick (primo turno)
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (quarti di finale)
 Jennifer Capriati /  Mercedes Paz (terzo turno)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (terzo turno)
 Claudia Kohde Kilsch /  Elna Reinach (terzo turno)
 Nathalie Tauziat /  Judith Wiesner (terzo turno)
 Rosalyn Nideffer /  Brenda Schultz-McCarthy (secondo turno)
 Lise Gregory /  Alysia May (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1991